Le balayage, une action utilisée en sport de combat et dans les arts martiaux dans le but de déséquilibrer ou de faire tomber l'adversaire.
 La balayette, un petit balai à main.